Citharexylum är ett släkte av verbenaväxter. Citharexylum ingår i familjen verbenaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Verbenaväxter
Citharexylum